Джордж Дэниел Юинг (младший) (; род. 26 марта 1983 года в Милтоне, Флорида, США) — американский профессиональный баскетболист, в настоящее время выступающий за «Нептунас». Вопреки распространенному мнению, не является родственником известного в прошлом американского баскетболиста Патрика Юинга.

Карьера

Колледж 
После окончания школы в штате Техас (где его одноклассниками были Ти Джей Форд и Иван Макфарлин), Дэниел Юинг выступал на позиции защитника за Дьюк. В колледже играл все четыре сезона (2001-2005), главным тренером команды был Майк Кшижевски. В 2001 году был выбран в сборную McDonald's All-American.

НБА 
На драфте НБА 2005 года был выбран под 32-м номером командой «Лос-Анджелес Клипперс», выступал за команду в течение двух сезонов, в основном как запасной игрок. В 127 матчах в среднем набирал 3 очка, один подбор и отдавал одну результативную передачу.

Европа 
29 июня 2007 года «Клипперс» отказались от услуг Юинга, а 23 июля он подписал двухлетний контракт с российской командой «Химки» .

После двух сезонов в России Юинг перешёл в польский «Проком», в котором выступал в сезоне 2008-09 и оставался в команде до 2011 года. Затем игрок подписал контракт с украинским «Азовмашем». В декабре 2012 года игрок перешёл в турецкий «Бешикташ», контракт был рассчитан до конца сезона.

В июле 2013 года подписал контракт с французским клубом «Пари-Левалуа».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Дэниел Юинг на официальном сайте НБА 
 Статистика игрока на сайте basketball-reference.com 
 Euroleague.net profile 
 Игрок на Драфте 2005 
 Фотографии игрока

Баскетболисты США
Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Проком»
Игроки БК «Азовмаш»
Игроки БК «Бешикташ»
Игроки БК «Метрополитан 92»
Игроки БК «Ле-Ман»
Игроки БК «Нептунас»
Игроки БК «Маккаби» Ашдод